Жубер:

 Жубер, Бартелеми (1769—1799) — французский полководец.
 Жубер, Бриан (род. 1984) — французский фигурист-одиночник.
 Жубер, Жан (1928—2015) — французский прозаик и поэт.
 Жубер, Жозеф (1754—1824) — французский писатель.
 Жубер, Жонатан (род. 1979) — люксембургский футболист.
 Жубер, Лео (1826—?) — французский писатель.
 Жубер, Леон (1870—1920) — французский художник.
 Жубер, Мишлен (род. 1979) — французская фигуристка-одиночница.
 Жубер, Петрус Якобус (1831—1900) — трансваальский генерал и политический деятель.
 Жубер, Фабрис — французский мультипликатор, режиссёр анимационных фильмов.
 Жубер, Феликс (1905—1940) — польский легкоатлет.